Niagara může být:

 Niagara – řeka s vodopády v Severní Americe v systému Velkých jezer, tvořící hranici USA a Kanady
 Niagara County – okres ve státě New York v USA
 Niagara (film) – americký barevný film z roku 1953

lodě
 RMS Niagara – kolesový parník třídy America
 USS Niagara – jméno více lodí Spojených států

Související články 
 Niagara Falls (rozcestník)